De Steenstraat is een van de oudste straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt van de Markt, met daaraan het laat-16e-eeuwse Stadhuis van Venlo gelegen, naar de Oude Markt, het oudste plein in de Venlose binnenstad. Hoewel de eerste geschreven bronnen vertellen van bedrijvigheid in 1387, werden al in de 13e eeuw aan dit laatste plein goederen aangevoerd vanwege het Venlose stapelrecht.

Hoewel de straat slecht enkele tientallen meters lang is, liggen aan deze straat nog een aantal authentieke middeleeuwse panden. Vooral de kelders en - vreemd genoeg - veel dakspanten blijken zeer goed bewaard te zijn gebleven. Sinds 23 augustus 2011 is dan ook nagenoeg de hele straat een gemeentelijk monument. Enkele noemenswaardige panden zijn:
 Voormalige Scala Bioscoop. Deze was gelegen aan de Steenstraat 1, verbouwd in 1800 en 1920. Naast het City Theater aan de Vleesstraat was dit lange tijd de belangrijkste bioscoop. Samen met de Scène Bioscoop aan de Nieuwstraat (van dezelfde eigenaar) bleef de Scala bioscoop het langst open, totdat beiden in de jaren 90 van de 20e eeuw moesten sluiten.
 Café De Roeije Liew, Steenstraat 4. Dit pand staat voornamelijk bekend door het fresco aan het plafond, totdat de uitbater van het café besloot het plafond te schilderen en het fresco verdween. Dit is tevens de voormalige apotheek Van der Grinten, waar Lodewijk van der Grinten in 1857 zijn apotheek begon en later het boterkleursel uitvond. Deze uitvinding resulteerde uiteindelijk in de multinational Océ van der Grinten.
 Voormalig handelshuis, Steenstraat 6.

Straat in Venlo binnenstad